Julien Burgert, né le  à Colmar en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur ou d'attaquant, avec une prédilection pour ce dernier poste.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 25 || 1 || 1 || 2 || 18  || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2009-2010 || Strasbourg 2 || Division 3
|| 4 || 2 || 4 || 6 || 26 || || || || ||
|-
| 2009-2010 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 23 || 4 || 5 || 9 || 8 || 6 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2010-2011 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 22 || 3 || 3 || 6 || 10 || 15 || 2 || 2 || 4 || 14 
|-
| 2011-2012 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 20 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 29 
|-
| 2011-2012 || Strasbourg 2 || Division 3
|| 8 || 7 || 0 || 7 || 2 || 5 || 7 || 5 || 12 || 10
|-
| 2012-2013 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 26 || 1 || 2 || 3 || 6 || 9 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2013-2014 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26 || 0 || 5 || 5 || 24 || 4 || 3 || 3 || 6 || 2
|-
| 2014-2015 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26|| 8|| 9|| 17|| 55|| 5|| 0|| 0|| 0 || 29
|-
| 2015-2016 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26 || 8 || 4 || 12 || 43 || 5 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 43 || 8 || 7 || 15 || 18 || 6  || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2017-2018 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 41 || 5 || 2 || 7 || 58 || 6  || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2018-2019 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 44 || 8 || 4 || 12 || 24 || 6  || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2019-2020 || Étoile noire de Strasbourg || Division 1 || 17 || 2 || 5 || 7 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| Titans de Colmar || Division 2 || 3 || 1 || 1 || 2 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Titans de Colmar || Division 2 || 16 || 4 || 6 || 10 || 18 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4

Notes et références 

Naissance en avril 1991
Naissance à Colmar
Joueur français de hockey sur glace
Joueur de l'Étoile noire
Défenseur de hockey sur glace